Robisch bezeichnet den
 Burgwall Robisch, eine etwa im 10. Jahrhundert errichtete sorbische Wehranlage

Robisch ist der Familienname von
 Rebecca Robisch (* 1988), deutsche Duathletin und Triathletin